Hon. George FitzHugh (m. 20 de noviembre de 1505) fue el Decano de Lincoln y canciller de la Universidad de Cambridge. era Canciller de Cambridge Universidad y Decano de Lincoln.

Fue el cuarto hijo de Henry FitzHugh, V barón FitzHugh, y Lady Alice Neville. Su madre era hija de Richard y Alice Neville, V condes de Salisbury, y hermana del famoso Warwick el Hacedor de Reyes. Como sobrino nieto de Cecilia Neville, duquesa de York, FitzHugh era sobrino segundo de los reyes Eduardo IV y Ricardo III. Sus sobrinos incluían a Sir Richard, VI barón FitzHugh; Lady Elizabeth Parr; y Lady Alice Fiennes.

FitzHugh obtuvo licencia papal para ejercer de deán a los dieciséis. A los veintitrés se ordenó sacerdote.

Se graduó en la Universidad de Cambridge en 1478 o 1479.

Fue maestro de Pembroke College en Cambridge, y Canciller de la universidad entre 1496 y 1499, y otra vez en 1502. Ocupó diversos cargos eclesiásticos, incluyendo los de preboste de York y Lincoln, recto de Bingham, Kirkby Ravensworth y Beadle y, finalmente, decano de Lincoln desde 1483 hasta su muerte.

Está enterrado en la Catedral de Lincoln.

Ancestros

Referencias 

Ingleses del siglo XV
Fallecidos en 1505